Conforto (bairro) — bairro do município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Conforto ambiental — princípios físicos envolvidos e as necessidades de caráter ambiental
 Conforto higrotérmico — ausência de desconforto térmico
 Conforto térmico — condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico circunjacente